Standing Stone ist

 der englischsprachige Fachbegriff für Menhir
 der Name eines Musikalbums, siehe Standing Stone (Album)